Chiquito Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chiquito Peak (Colorado)	
 Chiquito Peak (Kalifornien)